Моли́тва в иудаи́зме — под словом «молитва» в талмудическом иудаизме обычно подразумевают как общинную молитву, так и личную мольбу. Различают молитвы Торы (Храма) и Талмуда (синагог). Молитва может быть разнообразной:  (тфи́ла — «молитва»),  (брáха — «благословение»),  (тóда — «благодарение»),  (тхи́ла — «хваление»),  (тхи́на — «мольба»),  (áтира — «моление»),  (ри́на — «ликование»),  (шáва — «вопль»).

Обычно иудейская молитва состоит из трёх частей:
 Прославление ().
 Прошение ().
 Благодарность ().

Приветствие, прошение, прощальное приветствие. Начальное и прощальное приветствия сопровождаются земными поклонами.

Из трёх частей составлены: шмоне эсре (амида), ме-эн шева, биркат ха-мапиль, иштабах, биркат ха-мазон, биркат коханим, молитва в канун беды, молитвенные псалмы 28 и 135.

Этимология 
В Танахе обращение к Богу обозначено, в основном, словом тфи́ла ( — «молитва»), которое происходит от корня  со значением «надежда», «вмешиваться». Слово тфила отсутствует в Пятикнижии Моисеевом, но встречается во многих книгах Танаха; разные формы глагола палáль со значением «молиться» встречаются в Танахе более 70 раз, начиная с книги Бытия.
Употребляют и другие слова: тхи́на («мольба»), тхи́ла («хвала»), однако тфила употребляют только для обращения к божеству (Богу или идолу, см. ). В обиходе термин тфила толкуют расширительно и относят к таким элементам литургии, как Кол нидре, Шма.

Слово брáха ( — «благословение») встречается в Танахе много раз, начиная с книги Бытия, для обозначения благословения Богом, отцом и другими людьми.
Слово браха связано со словом «колено» и происходит от корня  со значениями «преклонять колени» и «благословлять»; связь между этими 2 значениями, возможно, объясняется тем, что первоначально при обряде благословения благословляемый обязательно становился на колени. Jewish Encyclopedia отмечает, что значение «преклонять колени» понимали в широком смысле, как «молиться», поскольку в древности часто преклоняли колени при молитве; и это значение использовано в грамматических формах, отличных от значения «благословлять».

История 
Источника иудейских молитв и благословений не обнаружено. Талмудические тексты молитв раввины образовывали постепенно. Обряды, обычаи, тексты были составлены лишь в постталмудическое время. Составление раввинами талмудических молитв и благословений было связано с чтением Писаний в синагогах. Современные исследователи называют «легендой» рассказ Талмуда о так называемом «великом собрании» раввинов, которые составили молитву «Амида».

В основе религиозной службы в синагоге — благословения и молитвы, которые произносят евреи в миньяне. Это противоречит библейским текстам, в которых право приносить жертвоприношения и молитвы в Храме имели исключительно кохены. Изначально иудейские молитвы произносили дважды в день на восходе и заходе солнца. Библейские благословения и молитвы составлены как хвала Богу, в которой «Он» назван в 3-м лице. Тогда как раввины изменили начало благословений как обращение к Богу во 2-м лице «Ты», а продолжение благословений оставлено как хвала Богу в 3-м лице «Он». Изначально благословение было кратким и состояло из 1—2 слов в синагогах времени существования Храма. В древности евреи молились лишь от случая к случаю и благословения являлись случайным возгласом, например, в случае избавления от опасности.

Точный текст раввинистической молитвы «Амида» — неизвестен. В палестинском и вавилонском Талмудах указан точный текст лишь благословения «Хавинену», которое является объединением 12 серединных благословений молитвы «Амида» в сжатом виде. Благословения 4, 5, 6, 7, сначала зачитывали в Йом кипур, благословения 1, 8, 9, 14, 16 были составлены в еврейской эллинистической диаспоре, а благословения 17, 18, 19 были составлены храмовыми служителями. Изначально молитва «Амида» была составлена раввинами из 7 благословений — 3 начальных благословений, 1 центрального благословения, 3 конечных благословений. Почти все молитвы оформлены в виде благословения: благословения, молитвы, кидуш, хавдала.

Развитие шаблона благословения 
 «Аллелуйа» () — возглас радости на свадьбах или победный клич на войне ()
 «Халель», «Ходу», «Ана адонай» — молитвы синагог времени Храма
 «Благословен [Он] Бог» () — первоначальная форма благословения (, )
 «Благословен [Он] Господь» (, а также ) — благословение в конце каждой книги Псалтири (, , , , , ; , ; ) — эта же фраза на вавилонском арамейском языке указана в Талмуде ()
 «Благословен [Он] Милостивый [Он] наш Господь» () — раввины указывали добавить слова «Милостивый наш», чтобы благословение было засчитано (Вавилонский Талмуд, Брахот 40 б)
 «Благословен [Он] Господь, Бог [Он] Израиля» () (Вавилонский Талмуд, Хагига 14 б)
 «Да будет [Он] Господь, Бог [Он] твой, Благословен [Он], Который» () — дальнейшее развитие благословения (; )
 «Да будет имя Господне благословенно» () (; ) — эта же фраза на арамейском языке использована в молитве «Кадиш» ()
 «Благословен Ты, Господи» () — более поздняя форма благословения с обращением к Богу во 2 лице «Ты», в отличие от предыдущих форм с упоминанием Бога в 3 лице «Он» ()
 «Благословен Ты, Господи, Бог [Он] наш, Царь [Он] Вечный» () — современная раввинская редакция благословения (Вавилонский Талмуд, Брахот 40 б.10)

Талмуд 
В Талмуде установлено петь псалом 144 трижды в день в соответствии с храмовыми жертвоприношениями, подразумевая его в качестве молитвы Богу. «Рабби Элазар бар-Абина говорил, что тому, кто будет произносить псалом 144 каждый день трижды гарантировано воскресение в раю» (Вавилонский Талмуд, Брахот 4 б). Утреннюю молитву (шахрит) раввины соотнесли в Талмуде с утренним жертвоприношением в иерусалимском Храме на восходе солнца. Дневную молитву (минха) раввины соотнесли в Талмуде с дневным жертвоприношением в иерусалимском Храме в девятом с половиной часу. Дополнительную молитву (мусаф) соотнесли в Талмуде с дополнительным жертвоприношением в иерусалимском Храме (Мишне Тора, Ахава, Тфила 1 и 3). Согласно Талмуду, вечерняя молитва (арвит) — необязательна (Вавилонский Талмуд, Брахот 27 б).

В Талмуде установлен обязательный состав молитвы из 7 благословений: 3 благословения в начале и 3 благословения в конце и центральное благословение о сути дня. Центральное благословение в будни — «Хавинену», в субботу — благословение о субботе, в праздник — о празднике (Вавилонский Талмуд, Брахот 29 а). В Талмуде определён точный текст краткого центрального благословения «Хабинену» (Вавилонский Талмуд, Брахот 29 а; Палестинский Талмуд, Брахот 33 а — 34 а). Перед молитвой произносят «Господи, отверзи губы мои, и уста мои возвестят хвалу Тебе» (), а после молитвы «Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой» (), как записано в палестинском Талмуде (Брахот 4.4).

В Талмуде постановлено молиться в общине из не менее, чем десяти взрослых евреев-мужчин (Мишна, Моэд, Мегила 4).

Маймонид считал молитву одной из 613 заповедей Пятикнижия Моисеева (Мишне Тора, Ахава, Тфила 1), однако Нахманид отрицал это (Рамбан, Сефер ха-мицвот, Асе 5; Гмара, Брахот 21 а; Гмара, Сукка 38 а; Вавилонский Талмуд, Брахот 20 б). В Талмуде под «молитвой» понимали общинное благословение Богу и даже, когда еврей благословляет Бога наедине в Талмуде постановлено благословлять от лица всей общины. Примером может послужить раннее краткое благословение после еды «Биркат ха-мазон» из 4 слов на иудео-арамейском языке Талмуда, которое сегодня расширено до более, чем 350 слов на библейском еврейском языке. В Талмуде указано вставить в благословение слова «Милостивый наш» (Вавилонский Талмуд, Брахот 40 б).

Благословен [Он] Господь сея лепёшки

В Талмуде установлен шаблон начала всякого благословения — «Благословен Ты, Господи, Бог [Он] наш, Царь [Он] Вечный, Который освятил Он нас заповедями Своими и заповедал Он нам…». Начало составлено во 2-м лице, а продолжение — в 3-м лице, например, благословение «Нетилат ядаим» о мытье рук.

Благословен Ты, Господи, Бог [Он] наш, Царь [Он] Вечный, Который освятил Он нас заповедями Своими и заповедал Он нам о поднимании рук

В каирской генизе обнаружены пергаменты с текстом общинной молитвы «Шмоне эсре» из 18-и благословений, значительно отличающимся от текста, принятого сегодня.

Мишна 
В Мишне (Зраим, Брахот 4) приведён вариант краткой молитвы в час беды, которая составлена из 18 слов — замена молитвы «Шмóне э́сре», которая состоит из 18 благословений и поэтому носит подобное название на иврите:

Рáби Элиэ́зер говорит: «Тот, кто делает свою молитву однообразной, то нет в его молитве искренности». Рáби Йóшуа говорит: «Проходящий по опасному месту, молится краткой молитвой и произносит „Да упаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля, [на] всяком распутьевозможно понимать как буквально, так и в переносном смысле о всяком затруднении! Да станут нужды их пред ликом Твоим! Благословен Ты, Господи, Внемлющий мольбе!“»

Маймонид 
Маймонид в своей книге «Мишне тора» писал, что молитва — одна из 613 заповедей Торы. В Торе нет указаний о количестве молитв, нет формулы молитвы, нет определённого часа для молитвы.

Раввины установили связь между временами жертвоприношений в Храме и молитвами — 2 раза в день (утром и полдень) и дополнительную молитву. Также необязательную ночную молитву. И предзакатную молитву постных дней. По будням принято произносить 3 молитвы, в шаббат и праздники — 4, в Йом кипур — 5.

Для молитвы необходимы: стояние, обращение лицом к Храму в Иерусалиме, сложение рук на груди, молитвенная одежда, место молитвы, негромкое произнесение молитвы, земной поклон, простирание ниц.

Тора 
В Пятикнижии Моисеевом не указаны ни количество молитв, ни время их совершения. Согласно Пятикнижию Моисееву жертвоприношения в иерусалимском Храме совершали лишь священники. Левиты пели в Храме дважды в день ().

В отличие от Талмуда, в Пятикнижии Моисеевом описаны как личная мольба (; ), так и общинная молитва () и благословение (; ); о Боге говорят в 3-м лице; молитву сопровождают земным поклоном.

В Пятикнижии Моисеевом описано славословие Моисея Богу:

В Пятикнижии Моисеевом упомянуто о заповеди благословлять Бога после еды 7 плодов земли, куда Бог привёл евреев (). Но эта заповедь является обязательной для еврея только в том случае, если он живёт на той земле и имеет собственный земельный надел:

В Пятикнижии Моисеевом есть установленные тексты благословений о приношении начатков плодов в иерусалимский Храм, когда еврей живёт на своей земле:

И также благословение Богу в Храме после отделения десятин:

Литература 
 Иудейское богослужение — Православная энциклопедия
 Ветхозаветное богослужение — Православная энциклопедия
 Liturgy — Jewish Encyclopedia

Примечания

См. также 
 Молитва в исламе

 
Еврейские молитвы и благословения
Еврейская литургия
Заповеди в иудаизме